Фудбалска репрезентација Еквадора је фудбалски тим који представља Еквадор на међународним такмичењима и под управом је Фудбалског савеза Еквадора.

Учешћа на такмичењима 

Фудбалска репрезентација Еквадора се, од свог првог учешћа 1962. квалификовала три пута за Светско првенство, и то 2002, 2006. и 2014. године.

Тренутни састав 
Следећи играчи су позвани за Светско првенство у фудбалу 2022.

Утакмице и голови важе од 29. новембра 2022, после утакмице против Сенегала.

Извори

Спољашње везе 

 

Еквадор
Фудбал у Еквадору
Репрезентације Еквадора